

Personnalités
 Notre-Dame du Mont-Carmel : une des nominations de la Vierge Marie sous laquelle elle est vénérée dans l'Église catholique.

Fêtes
 Notre-Dame-du-Mont-Carmel : fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, célébrée le 17 juillet ou le 16 juillet.

Édifice religieux

Ordre religieux 
 L’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, ordre religieux français fondé en 1608 et supprimé en 1830.
 Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, scapulaire propre à l’ordre du Carmel.

Ordre militaire 
 Ordre royal de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, ordre militaire.

Toponymes 
 Notre-Dame-du-Mont-Carmel, municipalité de Mauricie au Québec (Canada).
 Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Lacolle), ancienne municipalité fusionnée avec celle de Lacolle en Montérégie au Québec (Canada).

Voir aussi
 
 
 
 Ordre du Carmel
Homonymie de monument